Milenko Ačimovič (Ljubljana, 15 de Fevereiro de 1977) é um ex-jogador de futebol esloveno, que atuava como meia-atacante.

Carreira 
Filho de sérvios, seu nome na língua sérvia seria Миленко Аћимовић, Milenko Aćimović. Embora pudesse ter atuado pela então Iugoslávia, preferiu jogar pela terra de nascimento. 

Acimovic começou sua carreira no Železničar Ljubljana, em 1994

Seleção 
Pela Eslovênia, estreou em 1998 e aposentou-se em 2007.

Por ela atuou no Eurocopa 2000 e na Copa do Mundo FIFA de 2002. No mundial da Ásia, marcou um gol na terceira partida, contra o Paraguai, abrindo a contagem em 1 x 0. Os sul-americanos, entretanto, virariam e venceriam por 3 x 1. Sua boa atuação em meio ao apático selecionado esloveno lhe fez valer uma transferência para o Tottenham Hotspur, na época.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Liubliana
Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do Estrela Vermelha de Belgrado
Futebolistas do Tottenham Hotspur F.C.
Futebolistas do LOSC Lille
Futebolistas do Ittihad FC
Futebolistas do FK Austria Wien
Jogadores da Eurocopa de 2000
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol